Клайн () — англомовне прізвище.

Відомі носії 

 Джон Клайн (; 1947) — американський політик-республіканець.
 Джордж Клайн () — державний та політичний діяч Гренади, глава уряду країни (березень—серпень 1961 року).
 Кевін Клайн (; 1947) — американський кіноактор.
 Моріс Клайн (; 1908–1992) — американський математик, відомий працями з історії та філософії математики.
 Натаніел Клайн (; 1991) — англійський футболіст, захисник.
 Нельс Клайн (; 1956) — американський гітарист і композитор.
 Петсі Клайн (; 1932–1963) — американська співачка стилю кантрі.
 Франц Клайн (; 1910–1962) — американський художник-абстракціоніст.

Топоніми

Клайн — місто, штат Південна Кароліна
 Клайн Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсільванія

Клайн — одна із вершин (2400 м) хребта Бастьєн гірської системи Елсворт, Антарктида

Див. також 
 Клейн
 Кляйн